Römisches Reich steht für:

 Römisches Reich der Antike 
 Heiliges Römisches Reich, mittelalterliches Herrschaftsgebiet der römisch-deutschen Kaiser
 Byzantinisches Reich, mittelalterlicher östlicher Teil des Römischen Reiches

Siehe auch:

 Weströmisches Reich
 Römisches Königreich (Begriffsklärung)
 Römische Republik (Begriffsklärung)
 Römische Kaiserzeit